Адуев — фамилия:
 Александр Фёдорович Адуев и его дядя Пётр Иванович Адуев — главные герои романа Ивана Гончарова «Обыкновенная история».
 Адуев, Амир Адамович (род. 1999) — российский футболист.
 Адуев, Николай Альфредович (настоящая фамилия Рабинович; 1895—1950) — русский советский поэт и драматург.
 Адуев, Нурмагомед Адуевич	(1925—2002) — cтарший чабан колхоза имени Гаруна Саидова Кулинского района Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания